Pinch ist ein englischer Ausdruck für Quetsche, der v. a. im Ingenieurwesen vorkommt:

 Pinch-Analyse
 Reversed field pinch

Des Weiteren ist er Namensbestandteil von mehreren Baseball-Ausdrücken:

 Pinch Runner
 Pinch Hitter 

Pinch ist Namensbestandteil von geographischen Objekten:
 Pinch River, Fluss in Australien, siehe Moyangul River

Pinch ist der Familienname von
 Trevor Pinch (1952–2021), britischer Soziologe
 Richard Pinch, britischer Mathematiker

Siehe auch:
 Pintsch
 Prise (Maßeinheit)